Flameng ist der Familienname folgender Personen: 

 François Flameng (1856–1923), französischer Maler 
 Léon Flameng (1877–1917), französischer Radrennfahrer 
 Léopold Flameng (1831–1911), französischer Maler